Kennett peut faire référence à :

Patronymes 
 Brian Kennett (1948-), physicien et sismologue britannique.
 Dylan Kennett (1994-), coureur cycliste néo-zélandais.
 Jeff Kennett (1948-), homme politique australien.
 Lily Kennett, personnage fictif de Will You Be My Doll.
 William Kennett Loftus (1820—1858), archéologue britannique.

Toponymes 
 Kennett (Missouri), ville du Missouri.
 Kennett Square, Borough de Pennsylvanie.
 Kennett Township, en Pennsylvanie.

Voir aussi